A Copa da Paz de 2007 foi a terceira edição do torneio Copa da Paz, que se realizou na Coreia do Sul. As oito equipas participantes foram divididas por dois grupos, tendo o vencedor de cada grupo disputado o jogo da final, vencido pelo Olympique Lyonnais, conquistando desta forma pela primeira vez o título da competição.

Fase de grupos 
Todos os jogos no horário da Coreia do Sul (UTC+9).

Grupo A

Grupo B

Final

Melhores marcadores

Ligações externas 
 

2007
2007 no futebol